Bełcze (Macedonia Północna)
 Bełcze (Polska)